Wir werden uns wiederseh’n oder Wir werden uns wiedersehen steht für:

 Wir werden uns wiederseh’n (2006), deutsch-schweizerischer Film von Stefan Hillebrand und Oliver Paulus
 Wir werden uns wiedersehen (1974), vietnamesischer Film von Vu Tran
 Wir werden uns wiedersehen, Lied von Selig (Band) aus dem Album Und Endlich Unendlich, veröffentlicht 2009